Hillsboro Municipal Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Hillsboro Municipal Airport (Illinois)
 Hillsboro Municipal Airport (Kansas)
 Hillsboro Municipal Airport (North Dakota)
 Hillsboro Municipal Airport (Texas)